Port Washington ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den USA:
 Port Washington (New York), im Nassau County
 Port Washington (Ohio), im Tuscarawas County
 Port Washington (Wisconsin), im Ozaukee County
 Port Washington (Town), Town(ship) im Ozaukee County, Wisconsin

Siehe auch:
 Port Washington (Film) von Benjamin J. Heckendorn